Kahun (Kahuna) – szaman hawajski
 Kahun (Al-Lahun) – stanowisko archeologiczne w Egipcie
 Kahun – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Gandaki w dystrykcie Kaski